Plusieurs navires français ont porté le nom de Bélier, parmi lesquels :
 le Bélier aurait dû être un vaisseau de 64 canons de classe Caton mais sa construction est arrêtée en 1770 ;
 le , un brick de classe Vigilant portant  lancé en 1800 ;
 le , un bélier cuirassé lancé en 1870, navire de tête de sa classe ;
 le , un contre-torpilleur de classe Arquebuse lancé en 1903 ;
 le Bélier, un remorqueur de  dont la construction est annulée après la débâcle de 1940 ;
 le , un remorqueur de  lancé en 1945 en service de 1953 à 1976 ;
 le , un remorqueur de  lancé en 1979 en service depuis 1980 ;

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française